Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 — отменённый чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 8 по 24 мая 2020 года в одиннадцатый раз в Швейцарии, в городах Цюрих и Лозанна. Решение о его проведении было принято 15 мая 2015 года на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой, который прошёл в Чехии.. При этом Цюрих принял бы чемпионат в четвёртый раз, последний проходил здесь в 2009 году, а Лозанна бы во второй раз, единственный чемпионат состоялся здесь почти 60 лет назад. 21 марта 2020 года ИИХФ отменила турнир из-за пандемии коронавируса.

Предшествующие события

Выбор места проведения 
На проведение турнира была подана официальная заявка от Швейцарии.

12 января 2015 года Швейцария отозвала свою заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2019 года и решила претендовать на проведение чемпионата в 2020 году. Предполагалось проведение игр турнира в Цюрихе на Халленштадион, вмещающем 11200 зрителей, и либо в Лозанне, либо в Цуге.

Также возможными кандидатами на проведение турнира являлись Латвия, Белоруссия и Финляндия.

Отмена турнира 
17 марта 2020 на совещании Международной федерации хоккея с шайбой было принято предварительное решение об отмене турнира без рассмотрения вероятности переноса места его проведения на территорию иного государства, из-за распространения COVID-19. 13 марта власти Швейцарии запретили до 30 апреля культурно-массовые мероприятия с общей численностью участников более 100 человек. Кроме того, страна на три месяца приостановила выдачу виз для граждан третьих стран и закрыла авиасообщение с Испанией, Италией, Францией, Германией, Австрией и странами, не входящими в шенгенское соглашение. 21 марта ИИХФ на своём официальном сайте объявила об отмене чемпионата.

Арены 
Проведение матчей чемпионата было запланировано в двух городах: Цюрихе и Лозанне, резервный город Цуг.

Участники 
Своё участие в чемпионате гарантировала сборная Швейцарии на правах страны-хозяйки, а также сборные Казахстана и Белоруссии, которые заняли два первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2019. Ещё 13 сборных были квалифицированы на турнир по итогам ЧМ-2019.

Судьи 
ИИХФ выбрала 16 главных и 16 линейных судей в качестве официальных судей на чемпионате мира по хоккею в 2020 году. Ими стали:

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по хоккею IIHF 2020 (Швейцария) 8 — 24 мая

Май 2020 года
Спорт в Швейцарии в 2020 году

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Чемпионаты мира в Швейцарии
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19